Blandfordiaceae é uma família monotípica de plantas com flor pertencente à ordem Asparagales cujo único género é Blandfordia, táxon que agrupa apenas quatro espécies endémicas do leste da Austrália. As espécies do género Blandfordia são plantas perenes herbáceas, bulbosas, com folhas estreitas e lineares, típicas das monocotiledóneas, que formam tufos a partir de uma roseta basal. Produzem inflorescências com até vinte flores grandes, pendentes, cilíndricas ou em forma de sino (campanuliformes).

Descrição
O género Blandfordia agrupa as espécies conhecidas na sua região de distribuição natural, o leste da Austrália, pelo nome comum de «Christmas bells» (sinos-de-natal), por florescerem com as suas flores campanuliformes por volta do Natal. O género agrupa apenas quatro espécies herbáceas, todas elas nativas do leste da Austrália.

As plantas incluídas no género Blandfordia são monocotiledóneas herbáceas perenes, em tufo, com raízes carnudas, fibrosas ou semelhantes a tubérculos inseridas num cormo. As folhas são estreitas e lineares, geralmente agrupadas em duas fileiras a partir da base do caule floral. Produzem inflorescências com até vinte flores agrupadas perto do topo do escapo floral, rodeadas por pequenas brácteas semelhantes a folhas. As flores são geralmente vermelhas com lóbulos amarelados. As sépalas e as pétalas são fundidas para formar uma estrutura em forma de tubo, cilíndrica ou em forma de sino, com seis lóbulos com cerca de um quinto do comprimento do tubo. As flores apresentam seis estames, fundidos na parede interna do tubo da flor, e o estilete é linear. A ântese (floração) ocorre na primavera ou verão e é seguida pela formação do fruto. O fruto é uma cápsula, afilada em ambas as extremidades, contendo um grande número de sementes pilosas de coloração acastanhada.

Taxonomia e filogenia
O género Blandfordia foi formalmente descrito pela primeira vez em 1804, por James Edward Smith, a partir de espécimes secos enviados de Sydney pelo cirurgião colonial John White. Smith publicou a descrição em Exotic Botany. O nome Blandfordia homenageia George Spencer-Churchill, 5.º duque de Marlborough, o marquês de Blandford. A espécie tipo é Blandfordia nobilis, pois foi a primeira descrita por Smith.

O género Blandfordia está presentemente colocado na família Blandfordiaceae da ordem Asparagales das monocots, na qual é o único género.

O sistema APG IV de 2016 (sem modificações desde as versões de 1998, 2003 e 2009) reconhece esta família monotípica. Previously various families were suggested.

Na presente circunscrição das Asparagales, é possível estabelecer uma árvore filogenética que, incluindo os grupos que embora reduzidos à categoria de subfamília foram até recentemente amplamente tratados como famílias, assinale a posição filogenética das Blandfordiaceae:

Na sua presente circunscrição taxonómica, o género, e por consequência a família por ser monotípica, agrupa apenas quatro espécies validadas pelo World Checklist of Selected Plant Families:
 Blandfordia cunninghamii Lindl. (New South Wales)
 Blandfordia grandiflora R.Br. (Queensland, New South Wales)
 Blandfordia nobilis Sm. (New South Wales)
 Blandfordia punicea (Labill.) Sweet (Tasmânia)

Distribuição e usos
Duas das quatro espécies de Blandfordia estão restritas a New South Wales, uma terceira também ocorre em Queensland e a quarta ocorre apenas na Tasmânia. Estas espécies geralmente preferem os terrenos secos das charnecas com vegetação esparsa, especialmente em locais alagados e principalmente em áreas costeiras ou quase costeiras, embora algumas populações ocorram nos planaltos do interior.

As flores grandes e distintas e a longa vida em vaso das Blandfordia  sugerem um bom potencial comercial para o comércio de flores de corte e um pequeno grupo de produtores australianos já fornece os mercados doméstico e de exportação. É uma espécie protegida e, no passado, a coleta excessiva causou extinção localizada e danos ao habitat da espécie.

Referências

Galeria

Ligações externas

PlantSystematic
Blandfordiaceae  L. Watson.

Blandfordiaceae
Asparagales
Famílias de monocotiledóneas
Famílias de angiospérmicas